4 miejscowości w Polsce: 
 Dankowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Żukowice 
 Dankowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Dankowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski 
 Dankowice – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice

Zobacz też 
 Dankowice Pierwsze
 Dankowice Drugie
 Dankowice Trzecie
 Dankowice-Piaski